Marian Zyndram-Kościałkowski (1892-1946)
 Stanisław Kościałkowski (1881-1960)